Вадан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Вадан — древнее укреплённое поселение (ксар), а также небольшой город в Мавритании
 Вадан — коммуна во Франции, департамент Юра
 Вадан — город в Ливии